Коштяни (, ) — город на западе Чешской Республики, в районе Теплице Устецкого края.

История 
Первые письменные упоминания относятся к 1394 году.

География 
Расположен в 5 км к северо-западу от города Теплице, на высоте 250 м над уровнем моря, недалеко от южного подножья Рудных гор.

Население

Города-побратимы

Ссылка 
 Официальный сайт города 

Города Устецкого края